Servon kan syfta på:
 Servon, Manche
 Servon, Seine-et-Marne